Hear Me Now ():

  — альбом Донована 1971 года.
  — альбом группы Secondhand Serenade 2010 года.
 Hear Me Now — сингл с альбома American Tragedy группы Hollywood Undead, выпущенный в 2010 году.